

Patronymie

 Aenne Burda (1909- 2005) est une éditrice de presse allemande.
 Henri Burda (1926- ) est un footballeur et entraîneur français.
 Lyubov Burda (1953- ), est une gymnaste artistique russe.

Divers
 Burda est un groupe de médias allemands.
 Burda est un vêtement autrefois portés par certains Arabes.